Obruchevichthys is een geslacht van uitgestorven basale Stegocephalia die leefden tijdens het Laat-Devoon in wat nu Letland is.

Het geslacht wordt tegenwoordig als een proto-tetrapode geclassificeerd in dezelfde familie als Elginerpeton.

Naamgeving
Er is slechts één soort bekend, de typesoort Obruchevichthys gracilis, beschreven in 1977 door Worobjewa. De geslachtsnaam eert D.V. Obroetsjev die het type-exemplaar herontdekte in de collectie van het Paleontologisch Istitaaut van Moskou, en verbindt diens naam met een Grieks ichthys, "vis". Het werd namelijk oorspronkelijk gezien als een basaal lid van de Sarcopterygii. De soortaanduiding betekent "de lichtgebouwde".

Het holotype is PIN 1491/51, een rechterdentarium gevonden aan de oever van de Abava. Toegewezen werd specimen PIN 1491/52, een rechteronderkaak in 1920 door V.N. Weber gevonden aan de Sondala. Dit werd later het aparte geslacht Webererpeton.

Beschrijving
De onderkaken hebben een voorste symfyse die een derde breder is dan breedte over hun takken gemeten.

Classificatie

Geschiedenis 
Toen het holotype kaakbot werd beschreven, is het toegeschreven aan Sarcopterygii. Uit latere analyses blijkt echter dat het veel overeenkomsten vertoont met Elginerpeton, een geslacht dat bekend is uit Schotland. Sindsdien is het geclassificeerd als behorend tot de familie Elginerpetontidae, een taxon dat zelf is opgenomen in de groep Stegocephalia, de clade die met name tetrapoden en hun uitgestorven verwanten omvat.

Fylogenie 
Het volgende is een vereenvoudigd cladogram naar Ruta, Jeffery en Coates (2003)

Uitgestorven chordadieren